Junges Staatstheater steht für das Programm für junge Menschen an folgenden Spielorten:

 Badisches Staatstheater Karlsruhe
 Hessisches Staatstheater Wiesbaden, JUST – Junges Staatstheater
 Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin, Junges Staatstheater Parchim
 Saarbrücken, siehe Saarländisches Staatstheater #Verein der Freunde des Saarländischen Staatstheaters e. V.
 Staatstheater Braunschweig
 Theater an der Parkaue

Siehe auch:
 Junges Theater (Begriffsklärung)